Castello steht für:

 Castello Düsseldorf, eine Veranstaltungshalle
 ein Wohn- und Einkaufszentrum des Architekten Hinrich Baller in Berlin-Fennpfuhl
 eine Marke des schwedisch-dänischen Molkereikonzerns Arla Foods
 Verwaltungseinheiten in San Marino: San Marino#Verwaltungsgliederung
 Titularbistum Castello, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Castello (dt. Schloss, Burg) ist Teil des Namens folgender Orte:

in Italien:
 Castello, ein Stadtteil von Venedig
 Castello dell’Acqua, in der Provinz Sondrio, Lombardei
 Castello d’Agogna, in der Provinz Pavia, Lombardei
 Castell’Alfero, in der Provinz Asti, Piemont
 Castello di Annone, in der Provinz Asti, Piemont
 Castello d’Argile, in der Provinz Bologna, Emilia-Romagna
 Castell’Arquato, in der Provinz Piacenza, Emilia-Romagna
 Castell’Azzara, in der Provinz Grosseto, Toskana
 Castello di Brianza, in der Provinz Lecco, Lombardei
 Castello di Cisterna, in der Provinz Neapel, Kampanien
 Castello Cabiaglio, in der Provinz Varese, Lombardei
 Castello di Godego, in der Provinz Treviso, Venetien
 Castello del Matese, in der Provinz Caserta, Kampanien
 Castello-Molina di Fiemme, in der Provinz Trento, Trentino
 Castello di Serravalle, in der Provinz Bologna, Emilia-Romagna
 Castello Tesino, in der Provinz Trento, Trentino
 Castell’Umberto, in der Provinz Messina, Sizilien
 Castello del Buonconsiglio, in Trient
 Castello (Valsolda), ein Ortsteil der Gemeinde Valsolda
 Giglio Castello, ein Ort in der Gemeinde Isola del Giglio

in Spanien:
 Castelló (span.: Villanueva de Castellón), in der Region Valencia
 Castelló d’Empúries, in Katalonien
 Castelló de la Plana, in der Region Valencia
 Castelló de Rugat, in der Region Valencia

Bauwerke
 Castello Caldoresco, Schloss in Italien

Castello oder Castelló  ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Isaac Castello (1726–1789), Rabbi, Prediger und Dichter
 Angélica Castelló (* 1972), mexikanisch-österreichische Musikerin und Komponistin
 Antonio Castello (* 1945), italienischer Radrennfahrer
 Antonino Paternò-Castello (1852–1914), italienischer Politiker
 Bernardo Castello (1557 ?–1629), italienischer Maler (Genua)
 Dario Castello (um 1590–um 1630), italienischer Komponist und Instrumentalist
 Elia Castello († 1602), österreichischer Bildhauer, Stuckateur und Mosaikkünstler
 Gaetano Castello (* 1957), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Neapel
 Giambattista Castello (auch Bergamasco; 1509–1569), italienischer Baumeister und Maler
 Joan Castelló, Kapellmeister der Kathedrale von Barcelona
 Joan Castelló Guasch (1911–1984), katalanischer Verleger und Schriftsteller
 Johann Wilhelm Josef Castello (1758–1830), deutscher Priester, Domdechant und Hochschullehrer
 Llorenç Castelló i Garriga (* 1976), katalanischer Chorleiter und Musikpädagoge
 Maryse Castello (* 1973), französische Cellistin
 Miguel Borrul Castello (1866–1926), katalanischer Flamencogitarrist
 Niclas Castello (* 1978), deutscher Künstler
 Raffaele Castello (1905–1969), italienischer Maler
 Roberto Del Castello (* 1957), italienischer  Automobilrennfahrer
 Valerio Castello (1624–1659), italienischer Maler

Siehe auch:
 Castelo
 Monte Castello
 Castellón de la Plana, valencianisch Castelló de la Plana
 Castillo